

Geografia

Municípios da Espanha 
La Riba — na província de Tarragona, Catalunha
La Riba de Escalote — na província de Soria, Castela e Leão
Riba d'Ávia — na província de Ourense, Galiza
Riba d'Eu — na província de Lugo, Galiza
Riba de Saelices — na província de Guadalaxara, Castela-Mancha
Riba d'Úmia — na província de Pontevedra, Galiza

Freguesia de Portugal 
Riba de Âncora — de Caminha
Riba de Ave — de Vila Nova de Famalicão
Riba de Mouro — de Monção
Ribas (Celorico de Basto)

Desambiguações de topônimos